Motocyklowe Grand Prix Indianapolis 2013 – dziesiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 18 sierpnia 2013 roku na torze Indianapolis Motor Speedway.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Stanach Zjednoczonych